Косой Брод — участок (населённый пункт) в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Находится в 10 км от Алзамая.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население участка составило 12 человек

Власть 
Населённый пункт в административном плане относится к Замзорскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района